Stati Uniti d'America
 Randlett – città della Contea di Cotton, Oklahoma
 Randlett – census-designated place della Contea di Uintah, Utah